

Sigle 
 Warner Bros. – casa di produzione cinematografica e televisiva statunitense
 World Bank – banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo
 Western blot – tecnica biochimica di laboratorio
 Wood Badge – un distintivo di riconoscimento per i capi scout
 White Balancing – Bilanciamento del bianco
 Welcome Back – bentornato, usato nelle chat

Codici 
 WB – collezione microbiologica del Department of Bacteriology di Madison, Wisconsin
 WB – codice ISO 3166-2:IN del Bengala Occidentale (India)

Altro 
 Wb – simbolo del weber
 WB – targa automobilistica di Wiener Neustadt-Land (Austria)
 WB – targa automobilistica di Wittenberg (Germania)
 WB – targa automobilistica di Varsavia-Bemowo (Polonia)